Gávea Football Club foi uma agremiação esportiva do Rio de Janeiro.

História 

Fundado em 1909, o clube tinha como sede a Rua Marquez de São Vicente.

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1909